Чемпіонат України з футболу серед аматорів 2001 вп'яте проводився під егідою ААФУ, тривав з 2 травня по 21 жовтня 2001 року. У ньому взяли участь 35 команд, які на першому етапі були розділені на 8 груп. Перші три команди з кожної групи здобули право виступу на другому етапі, де були розділені на 4 групи. Знову ж перші дві команди з кожної групи здобули право виступу у фінальному турнірі.

Перший етап

Група 1 

Найкращі бомбардири:  і  (ФК «Лужани») — по 5.

Група 2 

Команда «СКА-Орбіта» (Львів) заявилася на сезон 2001/02 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів. 
Команда «Сокіл» (Радивилів) знялася з чемпіонату.

Найкращі бомбардири:  (ФК «Ковель-Волинь»),  («СКА-Орбіта» Львів),  і  («Явір-Волиньліс» Цумань) — по 3.

Група 3 

Найкращі бомбардири:  (ФК «Ніжин») і  («Система-КХП» Черняхів) — по 5.

Група 4 

Найкращі бомбардири:  («Факел» Варва),  («Дніпро» Київ),  («Європа» Прилуки) — по 6.

Група 5 

Команда «Сталь» (Дніпродзержинськ) заявилася на сезон 2001/02 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів. 
Команди «КДПУ-Механізатор» (Комишувате) і СВХ «Даніка» (Сімферополь) знялися з чемпіонату. Результати команди «КДПУ-Механізатор» (Комишувате) анульовано.

Найкращий бомбардир:  («Сталь» Дніпродзержинськ) — 3.

Група 6 

Команда «Олімпік» (Харків) знялася з чемпіонату. 
Команда «Батьківщина» (Кривий Ріг) вийшла у другий етап, але потім знялася з чемпіонату.

Найкращий бомбардир:  («Шахтар» Луганськ) — 3.

Група 7 

Команда «Екіна» (Алмазна) знялася з чемпіонату.

Найкращий бомбардир:  («Угольок» Димитров) — 4.

Група 8 

Команда «Дністер» (Овідіополь) заявилася на сезон 2001/02 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів.

Найкращі бомбардири:  («Тирас-2500» Білгород-Дністровський),  («Дністер» Овідіополь),  («Колос» Степове) — по 3.

Другий етап

Група 9 

Найкращі бомбардири:  (ФК «Ковель-Волинь») — 10,  (ФК «Ковель-Волинь»),  («Факел» Варва) — по 7.

Група 10 

Найкращі бомбардири:  («Європа» Прилуки) — 5,  (ФК «Ніжин») — 4,  (ФК «Ніжин») — 3.

Група 11 

Команда «ЗемляК» (Миргород) замінила команду «Батьківщина» (Кривий Ріг).

Найкращі бомбардири:  («Шахтар» Луганськ) — 9,  («Моноліт» Костянтинівка) — 5.

Група 12 

Команда «Тирас-2500» (Білгород-Дністровський) знялася з чемпіонату.

Найкращі бомбардири:  («Тирас-2500» Білгород-Дністровський) і  (ЗАлК Запоріжжя) — по 4.

Фінальний турнір

Півфінал

Група 1 

Найкращі бомбардири:  і  (ФК «Лужани»),  і  («Моноліт» Костянтинівка),  (ЗАлК Запоріжжя) — по 2.

Група 2 

Найкращі бомбардири:  («Шахтар» Луганськ) — 4,  (ФК «Ковель-Волинь») — 3.

Фінал 
Командам зараховано результати матчів півфіналу з колективами, які вийшли в фінал (ці результати виділено курсивом).

Найкращий бомбардир фіналу:  («Шахтар» Луганськ) — 5.

Найкращий бомбардир 
 («Шахтар» Луганськ) — 20.

Підсумки 
Другу лігу поповнили чемпіон України серед аматорів «Шахтар» (Луганськ), учасник фінального турніру аматорського чемпіонату України «Угольок» (Димитров), учасник півфінального турніру аматорського чемпіонату України «Система-КХП» (Черняхів), учасник першого этапу аматорського чемпіонату України «Явір» (Краснопілля).

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2001—2002
 Кубок України з футболу 2001—2002
 Кубок України з футболу серед аматорів 2001

Джерела 
 Чемпіонат України серед аматорів 2001 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины среди аматоров 2001 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 

2001 у футболі
2001 в українському спорті